Ferdows kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ferdows, Razavikhorasan, ort i Razavikhorasan, 
 Ferdows, stad i Sydkhorasan, 
 Ferdows (shahrestan), Sydkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar